|-
| colspan=15 align="center"|  

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Cesson - Viasilva

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Atalante

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Beaulieu - Université

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Joliot-Curie - Chateaubriand

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Les Gayeulles

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Gros-Chêne

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Jules Ferry

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Sainte-Anne

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Saint-Germain

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Gares

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Colombier

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Mabilais

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Cleunay

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | La Courrouze

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Saint-Jacques - Gaîté

| colspan=15 rowspan=5 align="left" valign="top" | Garage-atelier de la Maltière

Ligne B du métro de Rennes